Willem Holleeder (1958), een Nederlands crimineel
 Astrid Holleeder (1965), een Nederlands advocate en schrijfster, zus van Willem Holleeder